Tekman (district), een Turks district in de provincie Erzurum
 Tekman (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Tekman